Can Palau (Agullana)
 Can Palau (Darnius), mas a l'oest del poble de Darnius (l'Alt Empordà) 
 Can Palau (Mataró)
 Can Palau (la Riera), casa de Mataró
 Can Palau (Tàrrega), edifici amb elements barrocs a Tàrrega (l'Urgell) 
 Can Palau (Vilobí d'Onyar), mas a mig camí dels nuclis de Vilobí i Franciac (la Selva) 
 Can Palau de la Guitarra, masia prop de l'aqüeducte romà de Can Cua damunt d'un turó a la banda esquerra de la Riera de Pineda 
 Can Palau del Sot, edifici al terme de Pineda de Mar (el Maresme) 

 Oratori de Can Palau, a la Selva de Mar (l'Alt Empordà) 

 Serra de Can Palau, serra al municipi de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental)